Dryocalamus – rodzaj węży z rodziny połozowatych.

Występowanie 
Indie i Azja Południowo-Wschodnia.

Gatunki 
Do rodzaju zaliczanych jest 7 gatunków :
 Dryocalamus chithrasekarai
 Dryocalamus davisonii
 Dryocalamus gracilis
 Dryocalamus nympha
 Dryocalamus philippinus
 Dryocalamus subannulatus
 Dryocalamus tristrigatus

Figueroa i współpracownicy (2016) stwierdzili, że gatunki zaliczane do rodzaju Lycodon nie tworzą kladu, który nie obejmowałby również przedstawicieli rodzaju Dryocalamus; na tej podstawie autorzy uznali rodzaj Dryocalamus za młodszy synonim rodzaju Lycodon.

Przypisy 

Połozowate